

Personen 
 Ad de Regt, Nederlands politicus (CDA)
 Ferry de Regt, Nederlands betaald voetballer
 Lex de Regt, Nederlands acteur
 Sanne de Regt, Nederlandse miss

Andere 
 Molen De Regt, een windmolen in Nieuw-Lekkerland